Походи руських князів проти Ордену мечоносців 1203-1234
 Лівонський похід на Русь (1240-1242)
 Раковорська битва 1268
 Лівонський похід на Русь (1268-1269)
 Новгородсько-лівонська війна (1443-1448)
 Московито-лівонська війна (1480-1481)
 Литовсько-московська війна (1500—1503)
 Лівонська війна (1558-1582)